Generale Vrije Polders (Meetjesland)
Generale Vrije Polders (Waasland)